Ruh al-Qudus steht für:

 den „Heiligen Geist“ alias den Erzengel Gabriel in der islamischen Überlieferung, siehe Erzengel Gabriel#Islamische Überlieferung
 Ruh al-Qudus (Zeitschrift), persischsprachige Zeitschrift